Les Infiltrés est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Infiltrés (ou Agents troubles au Québec ; The Departed en anglais), film américain réalisé par Martin Scorsese en 2006.
 Les Infiltrés, jeu télévisé diffusé sur Télé Bruxelles.
 Les Infiltrés, émission de télévision, animée par David Pujadas et diffusée sur France 2.
un livre.

Voir aussi